Watabe ist der Familienname folgender Personen:

 Akito Watabe (* 1988), japanischer Nordischer Kombinierer
 Daisuke Watabe (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Watabe (1936–2010), japanischer Synchronsprecher
 Yoshito Watabe (* 1991), japanischer Nordischer Kombinierer
 Yurie Watabe (* 1989), japanische Freestyle-Skierin